Il singolare del Challenger La Manche 2012 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2012.

Grigor Dimitrov era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Josselin Ouanna ha battuto in finale Maxime Teixeira 6–3, 6–2.

Teste di serie

 Édouard Roger-Vasselin (secondo turno)
 Thomas Schoorel (semifinali)
 Marc Gicquel (secondo turno)
 Florent Serra (primo turno)

  Aleksandr Kudrjavcev (primo turno, ritiro per influenza)
  Igor Sijsling (secondo turno, ritiro)
  Arnaud Clément (quarti di finale)
  David Goffin (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Challenger La Manche 2012